Niemcy:
 Berenbrock – dzielnica gminy Erwitte
 Berenbrock – dzielnica gminy Calvörde, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde